Platner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Platner (1744–1818), deutscher Anthropologe, Mediziner und Philosoph
 Ernst Zacharias Platner (1773–1855), deutscher Maler, Schriftsteller und Diplomat
 Georg Zacharias Platner (1781–1862), deutscher Kaufmann und Politiker, Initiator und Begründer der Bayerischen Ludwigsbahn
 Johann Zacharias Platner (1694–1747), deutscher Mediziner
 Samuel Ball Platner (1863–1921), US-amerikanischer Archäologe
 Victor Platner (1822–1888), deutscher Privatrechtler
 Warren Platner (1919–2006), US-amerikanischer Architekt und Möbel-Designer

Siehe auch:
 Plathner
 Plattner